Демофонт (син Келея)
 Демофонт (син Тесея)
 Демофонт (опера Березовського) — опера серіа українського композитора Максима Березовського.